Mereni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Mereni (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Mereni (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Mereni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Mereni (Conțești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mereni (Titu), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mereni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Mereni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau
 Mereni (Anenii Noi), Gemeinde im Rajon Anenii Noi
 Mereni (Cimișlia), Dorf im Rajon Cimișlia